Antanifotsy ist der Name folgender Orte:

 Antanifotsy (Analanjirofo), eine Stadt in der Region Analanjirofo in Madagaskar
 Antanifotsy (Distrikt), ein Distrikt in der Region Vakinankaratra in Madagaskar
 Antanifotsy (Vakinankaratra), eine Stadt in der Region Vakinankaratra in Madagaskar